Василий Васильевич Степичев (1 января 1901 — 1 февраля 1982) — советский военный лётчик и военачальник, генерал-полковник авиации (08.08.1955),  участник Гражданской войны, Советско-польской войны, Великой Отечественной войны, командир 2-го штурмового авиационного корпуса (3-го гвардейского штурмового Смоленско-Будапештского Краснознаменного авиационного корпуса) во время Великой Отечественной войны, После Великой Отечественной войны командующий 4-й, 57-й, 1-й воздушными армиями, ВВС Дальневосточного военного округа.

Биография 
Степичев Василий Васильевич родился 1 января 1901 года в Екатеринославе (ныне Днепр). Русский. В Красной гвардии с 1918 года. В Красной Армии с апреля 1918 года по 1938 год и с октября 1940 года. Был два раза женат. От первого брака двое сыновей Джон и Володя. От второго с Т. С. Тананай трое сыновей Василий, Константин и Сергей.

Образование 
 Окружные военно-политические курсы Приволжского военного округа (1922)
 Повторное отделение военных комиссаров Приволжского военного округа (1923)
 Военно-политический институт имени Н. Г. Толмачева (1927)
 КУВНАС при Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского (1932)
 1-я Военная школа лётчиков имени А. Ф. Мясникова (пгт Кача) (1933)
 Высшие академические курсы при Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова (1953)

С 03 января 1918 года состоял в 1-м красногвардейском Брянском отряде. В апреле 1918 года вступил в ряды РККА и направлен служить в стрелковый полк. Служил красноармейцем, командиром команды конных разведчиков, комиссаром конной и пешей разведки стрелкового полка. В составе полка воевал на Южном фронте против войск генерала А. И. Деникина. В одном из боев под Воронежем попал в плен к казакам генерала А. Г. Шкуро. Однако через несколько дней был освобожден наступающими частями 1-й Конной армии. Член ВКП(б) с 1919 года. С марта 1920 года назначен на должность политрука разведки. Весной 1920 года дивизия охраняла побережье Чёрного моря в районах Новороссийска и Ейска, а затем переброшена на Западный фронт, где участвовала в советско-польской войне 1920 года.

В апреле 1921 года назначен уполномоченным по борьбе с бандитизмом при штабе лагерного сбора Западного фронта. Принимал участие в подавлении восстания в Тамбовской губернии под руководством А. С. Антонова. По окончании Гражданской войны Степичев в ноябре 1921 года направлен на военно-политические курсы ПриВО, которые окончил в апреле 1922 года. Был направлен служить в кавалерийский полк, где исполнял обязанности помощника военкома и военкома полка. В июле — августе 1923 года проходил повторное обучение на курсах военкомов ПриВО, после окончания которых был назначен на должность военкома в кавалерийский полк. В ноябре 1923 года поступил в Военно-политический институт имени Н. Г. Толмачева. По окончании обучения в июле 1927 года был назначен преподавателем и главным руководителем Тверской кавалерийской школы имени Коминтерна. В декабре 1928 года назначен военкомом артиллерийского полка, а с ноября 1930 года — военкомом 43-й авиационной эскадрильи 2-й авиационной бригады.

В июне 1932 года направлен на КУВНАС при Военно-воздушной академии, а в ноябре 1932 года — в 1-я Военную школу лётчиков имени А. Ф. Мясникова . Окончил лётную школу в июне 1933 года и получил назначение на должность командира авиационной эскадрильи в город Витебск. В июне 1934 года переведён на такую же должность в Забайкальский военный округ в 9-ю авиационную эскадрилью 202-й авиационной бригады. В феврале 1936 года назначен командиром 2-й авиационной бригады 8-й Одесской школы пилотов. С июня 1937 года — командир авиационной бригады 3-й военной школы лётчиков и лётнабов имени К. Е. Ворошилова.

1 июня 1938 года был арестован органами НКВД и исключен из партии комиссией ПУРа с формулировкой: «.. За связь с братом, высланном в 1935 году в Якутию». Провел в заключении 1 год и 10 месяцев. Освобожден из-под стражи 1 апреля 1940 года в связи с прекращением дела. Под судом не был. В октябре был восстановлен в кадрах РККА. Получил назначение на должность инспектора 36-й авиационной дивизии в Киеве. В апреле 1941 года назначен на должность командира 316-го разведывательного авиационного полка в Проскурове (ныне Хмельницкий).

Во время войны 
К началу войны полк имел на вооружении имел 3 самолета СБ, 39 самолетов Як-2, Як-4, ещё не освоенных экипажами. 316-й разведывательный авиационный полк во главе со Степичевым принимал участие в боевых действиях с первых дней войны на Юго-Западном фронте. Боеспособность полк утратил уже через полтора месяца после начала войны. Но информация, полученная его экипажами, оказалась в высшей степени полезной и послужила основой для организации первого в годы войны массированного удара по аэродромам базирования вражеской авиации Городище, Узин, Фурсы.

«… В наиболее опасные и ответственные районы летаем сам. Имеет боевых вылетов — 17. … самолет тов. Степичева получил больше 50 пробоин… В течение 10-ти дней переучил весь летный состав с самолета Р-10 на самолет Як-4. Впервые в ВВС начал вывозить с заднего сиденья на самолете…».

В конце декабря 1941 г. 316-й разведывательный авиационный полк расформирован, на его базе сформированы две отдельных разведывательных эскадрильи: 90 ораэ и 91 ораэ, а его командир В. В. Степичев назначен с января 1942 года командиром 63-й авиационной дивизии и исполняющим обязанности заместителя командующего ВВС 21-й армии Юго-Западного фронта. В мае 1942 в соответствии с приказом НКО № 0090 от 18.05.1942 г. в городе Валуйки В. В. Степичев начал формировать 228-ю штурмовую авиационную дивизию, которую и возглавил в должности командира дивизии. 8-й воздушной армии Юго-Западного фронта и 16-й воздушной армии Донского и Центрального фронтов.

С 29 мая 1942 года, недоукомплектованная самолетами Ил-2 и личным составом, дивизия приступила к выполнению боевых задач на Юго-Западном фронте. 9 июня 1942 года 228-я штурмовая авиационная дивизия вошла в состав 8-й воздушной армии Юго-Западного фронта. В период с 5 по 14 июля 1942 года дивизия выводилась для переформирования на тыловой армейский аэродром Бобров. 15 июля 1942 года дивизия передана в распоряжение отдельной авиагруппы генерала С. И. Руденко, располагавшейся севернее большой излучины Дона.

В ходе Сталинградской битвы 228-я штурмовая авиационная дивизия наносила удары по подходившим колоннам противника, уничтожала его авиацию на земле и в воздухе, вела разведку выдвигающихся танковых группировок. В тяжелые дни оборонительной операции под Сталинградом дивизия несла огромные потери. Многие экипажи не возвращались с заданий. В середине августа 1942 г. два полка дивизии: 431-й штурмовой авиационный полк и 808-й штурмовой авиационный полк остались без самолетов. В ходе контрнаступления под Сталинградом, несмотря на сложные метеорологические условия, 228-я штурмовая авиационная дивизия, взаимодействуя с войсками 24-й, 65-й и 66-й армий, способствовала в прорыве обороны противника в районе Клетская, обеспечивала оперативное окружение войск противника под Сталинградом. После окружения войск противника летчики днем и ночью наносили бомбардировочно-штурмовые удары по немецким войскам и по аэродромам, посадочным площадкам в кольце окружения, уничтожая транспортную и боевую авиацию.

В. В. Степичев приказом Народного Комиссара Обороны № 00217 от 10 октября 1942 года назначен на должность командира 2-го штурмового авиационного корпуса и приступил к его формированию. С 12 ноября 1942 года 2-й штурмовой авиационный корпус приступил к ведению боевых действий в составе 3-й Воздушной армии на Калининском фронте. 2-й штурмовой авиационный корпус под руководством В. В. Степичева принимал участие в боевых действиях на Калининском, Волховском, Юго-Западном, Западном, 2-м Украинском фронтах, участвовал в операциях:

 Великолукская операция
 Ржевско-Вяземская операция
 Смоленская операция «Суворов»
 Смоленско-Рославльская Операция
 Ясско-Кишеневская операция
 Дебреценская операция
 Будапештская операция
 Венская операция
и освобождал города Кишинёв, Вена и Будапешт.

За успешное проведение Ясско-Кишинёвской операции, за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецко-фашистскими захватчиками, за овладение городами Орадя и Дебрецен 2-й штурмовой авиационный корпус 27.10.1944 года преобразован в 3-й гвардейский штурмовой авиационный корпус, а В. В. Степичев за умелое руководство боевой работой частей корпуса награждён орденом Кутузова 1-й степени. За период с 1 июня по 31 декабря 1944 года частями корпуса было произведено 12 027 боевых самолето-вылетов.

После войны 
После войны В. В. Степичев проходил службу на различных командных должностях:
 с 05.03.1946 года по 11.1948 — командующий 4-й Воздушной армией
 С ноября 1948 года — заместитель главнокомандующего ВВС по боевой подготовке
 В период с сентября 1950 по январь 1953 года — командующий 57-й воздушной армией.
 В 1952 году избирался делегатом XIX съезда ВКП(б) (с 5 по 14 октября 1952 года) от Львовской области.
 С сентября 1953 года — командующий ВВС Дальневосточного военного округа — заместитель командующего войсками округа по ПВО
 С мая 1957 по апрель 1958 года — командующий 1-й воздушной армией.
 С июня 1958 года — старший военный советник командующего ВВС и ПВО Чехословацкой армии.
 С февраля 1962 года — в отставке.
Умер 01.02.1982 года в Киеве.

Воинские звания 
 генерал-майор авиации — 17 марта 1943 года
 генерал-лейтенант авиации — 11 мая 1944 года
 гвардии генерал-лейтенант авиации — 27 октября 1944 года
 генерал-полковник авиации — 8 августа 1955 года

Общественно-политическая деятельность 
 делегат XIX-го съезда ВКП(б)
 депутат Верховного Совета Украинской ССР IV созыва (1955—1959 гг) от Тернопольской области

Награды 
 орден Ленина (21.02.1945) 
 орден Красного Знамени (06.11.1941 г.)
 орден Красного Знамени (03.11.1944)
 орден Красного Знамени
 орден Кутузова 1 степени (13.06.1944)
 орден Богдана Хмельницкого 1 степени (28.04.1945)
 орден Суворова 2 степени
 медаль XX лет РККА
 медаль за «Оборону Сталинграда»
 медали

Литература

Примечания 

Участники Гражданской войны в России
Участники Советско-польской войны (советские республики)
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Командиры корпусов в Великой Отечественной войне
Участники Сталинградской битвы
Лётчики Великой Отечественной войны
Выпускники Качинского высшего военного авиационного училища
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Выпускники Военно-воздушной инженерной академии имени Н. Е. Жуковского
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 4-го созыва
Реабилитированные в СССР
Командующие воздушными армиями СССР
Делегаты XIX съезда КПСС
Делегаты XX съезда КПСС